Black Mesa kan referere til:

 Black Mesa Research Facility – Et fiktivt underjordisk laboratorium der danner baggrund for computerspillet Half-Life og dennes udvidelser: Half-Life: Opposing Force og Half-Life: Blue Shift.
 Black Mesa (mod) – En tredieparts modifikation til Half-Life 2, hvis mål er at genskabe det oprindelige Half-Life i Source grafik-systemet.
 Black Mesa (Oklahoma) - det højest punkt i staten Oklahoma, USA